Breitbrunn kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Breitbrunn, Unterfranken – kommun i Landkreis Haßberge, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken, 
 Breitbrunn am Chiemsee – kommun i i Landkreis Rosenheim, Bayern,